Rrogozhinë är en kommunhuvudort i Albanien.   Den ligger i distriktet Rrethi i Kavajës och prefekturen Qarku i Tiranës, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Tirana. Rrogozhinë ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rrogozhinë är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kodra e Blishtit,  meter över havet,  km norr om Rrogozhinë. Närmaste större samhälle är Kavajë,  km nordväst om Rrogozhinë.

Trakten runt Rrogozhinë består till största delen av jordbruksmark. Runt Rrogozhinë är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tiranë prefektur